Abaj ist der Name folgender Orte:

 Abaj (Sudan), Ort im Sudan
 Takalik Abaj, Ruinenstätte der Maya in Guatemala
 Ventana Abaj, Ort in Guatemala

Siehe auch:
 Abai
 Abay